Набиева — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Набиева, Алсу Рустэмовна (род. 1979) — ректор Российского университета кооперации, ректор Казанского кооперативного института, депутат Государственного Совета Татарстана.
 Набиева, Зейнаб Набиевна (1912—1994) — аварская советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.
 Набиева, Муаттар (род. 1996) — узбекская тяжелоатлетка.
 Набиева, Мукаддас (1950—1979) — советская таджикская певица.
 Набиева, Татьяна Олеговна (род. 1994) — российская гимнастка.